Il Capitano di Valle (o capitanio di Valle) era una carica che aveva la responsabilità militare dei Domini di Terraferma della Repubblica di Venezia che si ritrova nella:
 Comunità di Valle Camonica, con sede a Breno
 Comunità della Val Trompia, con sede a Sarezzo
 Capitano di Valtellina, con sede a Sondrio